Synagoga Zalmana Solomonowicza w Łodzi (przy ulicy Południowej 20)
 Synagoga Zalmana Solomonowicza w Łodzi (przy ulicy Południowej 22)